Василий Алексеевич Киршин ( — после 1917) — крестьянин, член IV Государственной думы от Новгородской губернии.

Православный, крестьянин села Хотилово Хотиловской волости Валдайского уезда.

Окончил сельскую школу. Занимался земледелием (36 десятин надельной и 26 десятин собственной земли) и пчеловодством. До избрания в Государственную думу состоял сельским старостой (9 лет), затем волостным старшиной, а также членом уездной землеустроительной комиссии. Был членом Союза 17 октября.

В 1912 году был избран членом Государственной думы от Новгородской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил во фракцию октябристов, после её раскола — в группу земцев-октябристов и Прогрессивный блок. Состоял членом земельной комиссии.

Судьба после 1917 года неизвестна. Был женат.

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Худож. фототип. альбом с портретами и биографиями. — СПб.: Изд. Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Октябристы